Viaduc du Malvan peut désigner plusieurs ouvrages d'art enjambant la rivière Malvan:

Le Viaduc du Malvan sur la ligne Cagnes-Vence du Tramways des Alpes-Maritimes (détruit en 1944)
Le Viaduc du Malvan sur la ligne Central-Var des Chemins de fer de Provence (reconverti en pont routier)